

Muziek 
Sleeper (band), een Britse band uit de jaren 90.
The Sleepers (band), een Amerikaanse Rock-'n-Roll-band uit Chicago.
Sleepers (album), een solo-album van rapper Big Pooh.
Sleepers (Galahad), een studioalbum van de Britse band Galahad.

Film & televisie 
Sleeper (1973), een film uit 1973 van Woody Allen.
Sleeper (2018), een film uit 2018 van Philippe Gagnon.
Sleepers (film), een film uit 1996.
Sleepers (Britse serie), een Britse comedy-dramaserie.
Sleeper (2009), een actie/thriller film uit 2009 met Scott Levy en Bruce Hopkins.
Sleepers (televisieserie), een (Videoland)serie uit 2022 van Robert de Hoog.

Literatuur 
Sleeper (strip), een stripboek van DC Comics.
Sleepers (boek), een roman uit 1995 van Lorenzo Carcaterra.